Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1988 enthält alle gemeldeten Stammspieler sowie Ersatzspieler, die in der polnischen I liga im Schach 1988 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während MZKS Pocztowiec Poznań und BKS Chemik Bydgoszcz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten bei KKS Polonia Warszawa zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 90 Spieler zum Einsatz, von denen 56 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Stefan Dejkało (Polonia Warszawa) und Hanna Ereńska-Radzewska (MZKS Pocztowiec Poznań) mit je 8,5 Punkte aus 11 Partien, diese erreichten auch die prozentual besten Einzelergebnisse.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1988); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1988), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1988; POL = Polen, URS = Sowjetunion
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

MZKS Pocztowiec Poznań

KS Kolejarz Katowice

KKS Polonia Warszawa

KKS Lech Poznań

FKS Avia Świdnik

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

WKSz Legion Warszawa

BKS Chemik Bydgoszcz

KS Anilana Łódź

AZS Politechnika Wrocław

KS Górnik 09 Mysłowice

KS Maraton Warszawa

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1988
1 Liga Schach 1988